Si, si of SI kan staan voor:
Sī (司), een Chinese familienaam
Sì (姒), een zeer oude Chinese familienaam uit de acht grote familienamen van de Chinese oudheid
silicium (afgekort Si)
Si, de zevende muzieknoot in de toonladder
Système International (SI) (internationaal systeem van eenheden)
solfège (in de muziek)
sinusintegraal
 .si, het achtervoegsel van domeinen van websites uit Slovenië